Деордієва Тетяна Михайлівна — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства (1996).

Народилася 13 грудня 1951 р. у м. Миколаєві в родині інженера. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1976). Працювала на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка. З 1988 р. — у відділі кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Старший науковий співробітник.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми відношень кіномистецтва і релігії (на матеріалі творчості Федеріко Фелліні)» (1995). Автор статей у кількох збірниках.

Персоналії за алфавітом
Українські кінознавці
Уродженці Миколаєва
Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого